Szekely ou Székely peut désigner :
 Székely, une commune hongroise du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg,
 Székely, la principale composante de la minorité magyarophone de Roumanie, voir Sicules,

 Aladár Székely (1870-1940), un photographe hongrois,
 Alex Szekely (1901-1968), peintre hongrois,
 András Székely (1909-1943), un nageur hongrois,
 Arnold Székely (1874–1958), un pianiste hongrois,
 Endre Székely (1912-1988), un compositeur hongrois,
 Éva Székely (1927-2020), une nageuse hongroise,
 István Székely dit Steve Sekely (1899-1979), un réalisateur hongrois,
 János Székely (1901–1958), un écrivain et scénariste hongrois,
 Júlia Székely (1906-1986), une écrivain hongroise,
 Louis Szekely dit Louis C.K. (1967-), un humoriste américain,
 Martin Szekely (1956-), un designer français,
 Mihály Székely (1901-1963), un chanteur d'opéra hongrois,
 Pierre Székely (1923-2001), un sculpteur hongrois,
 Vera Székely (1919-1994), une sportive et artiste hongroise, 
 Violeta Szekely (1965-), une athlète roumaine,
 Zója Székely (2003-), une gymnaste hongroise,
 Zoltán Székely (1903–2001), un violoniste hongrois, membre du Quatuor hongrois.

Homonymie de patronyme